|+ style="font-size: 85%;" |
|-
!colspan="3" bgcolor="#efefef"| ADAC Formel Masters 2009
|-
| vorige: 2008 || volgende: 2010 || 
|}

De ADAC Formel Masters 2009 was het tweede kampioenschap van de autoraceklasse ADAC Formel Masters. In totaal telde het kampioenschap 16 races in acht weekenden.

Ingeschreven teams, auto's en coureurs

Races

Kampioenschap

Coureurs
Puntensysteem:

Teams

Autosport in 2009